Docka kan syfta på:

 Docka – en leksak som efterliknar en människa
 Dockfilm – en film där motiven är dockor och andra modeller
 Dockteater – en typ teater där rollerna framställs av dockor
 Garndocka – en härva, ett sätt förvara garn, alternativ till nystan och rulle
 Krockdocka – en människoliknande modell som används vid krocktester
 Mundocka – ett inblåsningrör på en säckpipa
 Skyltdocka – en docka som ställs upp i klädaffärens skyltfönster
 Torrdocka – en anläggning för underhåll av fartyg
 Dockning – ett sätt att låsa fast två enheter med varandra, exempelvis rymdfarkoster